

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Surprise – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Surprise – villaggio della Contea di Butler, Nebraska

Musica 
 Surprise – album di Crystal Waters del 1991
 Surprise – singolo di Crystal Waters del 1992
 Surprise – album di Paul Simon del 2006

Televisione 
 Hercules e il frutto guaritore (Surprise) – episodio della terza stagione di Hercules
 Sorpresa (Surprise) – episodio della second stagione di Buffy l'ammazzavampiri